Це список персонажів всесвіту американського телесеріалу «Гра престолів».

Склад акторів 
  = Головна роль в сезоні
  = Другорядна роль в сезоні
  = Гість в сезоні
  = Також в ролях
  = Другорядна роль, зіграна іншим актором або актрисою
  = Не з'являвся

Основний акторський склад 

 1.  У сцені п'ятого сезону роль юної Серсі Ланністер виконала Нелл Вільямс.
 2.  У першому і другому сезонах роль Томмена Баратеона виконав Каллум Воррен. Дін-Чарльз Чепмен в третьому сезоні виконав роль Мартіна Ланністера. 
 3.  У третьому сезоні роль Дааріо Нахаріса виконав Ед Скрейн.
 4.  У першому сезоні роль Якена Х'ґара виконав невідомий статист.
 5.  У фінальній серії першого сезону Шон Бін вказаний в число виконавців головних ролей в титрах, проте сам актор в цій серії не з'являється (хоча його образ все ж був використаний). У флешбек сценах шостого сезону роль Еддарда Старка в дитинстві виконав Себастьян Крофт, а його роль в молодості виконав Роберт Арамайо. У шостій серії шостого сезону Роберт Арамайо присутній в титрах, оскільки в даній серії присутній уривок зі сцени з ним, показаної у фінальній серії шостого сезону.

Другорядний акторський склад 
Наступні персонажі з'явилися або можуть з'явитися в десяти і більше епізодах, при цьому залишаючись у другорядному статусі героїв; або виконавці їх ролей отримали статус запрошеного актора, чиє ім'я в титрах стоїть окремо, але при цьому не були включені в основний акторський склад.

 1.  У флешбек сценах шостого сезону роль Віліса (молодого Ходора) виконав Сем Коулман.
 2.  У першому сезоні роль Григора Клігана виконав Конан Стівенс, а в другому сезоні — Іен Вайт.
 3.  У флешбек сценах шостого сезону роль молодого Родріка Касселя виконав Фергус Літем.
 4.  У першому і другому сезонах роль Мірцелли Баратеон виконала Еймі Річардсон.
 5.  У другому сезоні епізодичну роль Селіси Баратеон виконала Сара Макківер.
 6.  У першому сезоні роль Берика Дондарріона виконав Девід Майкл Скотт.
 7.  У флешбек сценах шостого сезону роль Бенджаміна Старка у двох епізодах виконав Маттео Елези.
 8.  У фінальній серії четвертого сезону епізодичну роль Триокого Ворона виконав Струан Роджер, який також озвучив Трохокого Ворона в другій серії четвертого сезону, але при цьому в епізоді він не з'явився і в титрах зазначений не був.

Див. також 
 Список персонажів серії книг «Пісня льоду й полум'я»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 
 

 

Гра престолів
Гра престолів